Désiré — компьютерная игра, разработанная независимой французской студией Sylvain Seccia и выпущенная в 2016 году. Это графическая приключенческая игра, в которой игрок управляет персонажем по имени Дезире, который, по мере прохождения игры, взрослеет. Игра затрагивает такие спорные темы, как сексуальность, травля, педофилия, зоофилия, самоубийство, депрессия, этика, феминизм, БДСМ, а также критикует различные аспекты современного европейского общества, например, капитализм и материализм.

Сюжет

Критика 
Игра была неоднозначно принята сообществом Steam. Французский журнал Joypad дал положительную оценку игре. Валлонский телеканал  посвятил игре один из своих репортажей.

Примечания 

Компьютерные игры 2016 года
Квесты Point-and-click
Инди-игры
Игры для Android
Игры для iOS
Игры для macOS
Игры для Windows‎
Компьютерные игры, разработанные во Франции
Steam-игры
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры с трёхмерной графикой